Пиролагния (от  — огонь, жар +  — похоть; Пирофилия) — вид девиации, при которой половое возбуждение вызывается созерцанием пламени (свечей, камина, костра и т. п.) или пожара. В тяжёлой форме может сопровождаться патологическим стремлением к поджогам (пироманией). Встречается при расстройствах личности, олигофрении и других психических расстройствах.

Этиология 
Некоторыми пиролагния рассматривается как разновидность фетишизма, связанная с привлекательностью как самих горящих объектов, так и пожарных, их действий и техники.

Примечания

Литература 
 Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. / Под ред. канд. мед. наук С. Н. Бокова. В 2-х томах. Т. 2. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. — 448 с.
 Бова А., Савина С. Словарь по сексологии и сексопатологии (с пояснениями и приложениями). — Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. — 607 с.
 Vurig verlangen. — De Volkskrant, 29.12.07, Sect. Hart en Ziel, p. 5
 Pyromanie: an onderbelicht fenomeen. — In Casu: Juridisch Magazine, 2008, Vol.15, No.4 (mei), p. 18-21.

Сексуальные девиации
Огонь
Поджоги